Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Марек (Станке Димитров) и Академик (Свищов). Актуален шампион е ЦСКА Септемврийско знаме (София).

Класиране 

 „Левски“ играе под името „Левски-Спартак“.
 „ЦСКА“ играе под името ЦСКА „Септемврийско знаме“.
 „Ботев“ (Пловдив) играе под името „Тракия“.
 „Спартак“ (Варна) играе под името „ЖСК-Спартак“.

Резултати

Голмайстори

Влизат 
 Черно море (Варна)
 Черноморец (Бургас)

Отпадат 
 Миньор (Перник)
 Дунав (Русе)

Състав на шампиона Левски-Спартак (София)

Любопитни факти 
 Дебют в елита прави „Академик“ (Свищов).
 „Левски“ за първи път обръща „ЦСКА“ от 0:2 до 3:2.
 „Марек“ записва най-доброто си класиране в шампионата, като финишира трети, макар да е новак в елита. Футболистите от Станке Димитров не губят нито един мач на своя стадион „Бончук“ през сезона.
 „Сливен“ за първи и последен път в историята си не допуска загуба като домакин през сезона.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924-2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1976/77
1976/77